Mohamed Elyounoussi (en ), né le  à Al Hoceïma au Maroc, est un footballeur international norvégien d'origine marocaine qui évolue au poste d'ailier gauche au Southampton FC.

Il est le cousin de Kamal Elyounoussi.

Biographie

Début de carrière 
Il commence sa carrière en junior avec le Sarpsborg FK avant de passer à Sarpsborg 08. Il fait ses débuts en première division lors de l'année 2011.

Sarpsborg 08 (2011-2013) 
Mohamed Elyounoussi fait ses débuts en équipe première le , en remplacement de Morten Giæver, lors d'une victoire 3-1 sur Drøbak-Frogn, à l'occasion d'un match de Coupe de Norvège. 

Il fait ses débuts en Tippeligaen (D1) à l'âge de 16 ans, en remplaçant Michael Røn, contre le club d'Odd Grenland le  (défaite 1-0). Il joue neuf matchs en championnat cette année-là, mais à la fin de la saison son club se voit relégué en deuxième division. Le , il renouvelle son contrat qui le lie à Sarpsborg 08 pour deux saisons supplémentaires.

Southampton (depuis 2018) 

Le , il signe pour cinq ans à Southampton, contre 18 millions d'euros.

Équipe nationale 
Mohamed Elyounoussi est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Per-Mathias Høgmo à l'occasion d'un match amical face à la Pologne le . Il entre à la  à la place d'Erik Huseklepp (défaite 3-0). 

Il compte 32 sélections pour six buts avec l'équipe de Norvège depuis 2014.

Statistiques

Palmarès 
  FC Bâle
 Champion de Suisse en 2017
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2017

  Celtic Glasgow
 Champion d'Écosse en 2020
 Coupe d'Écosse en 2020

Références

Liens externes 
 

Footballeur international norvégien
Footballeur marocain
Personnalité norvégienne née d'un parent marocain
Joueur du Sarpsborg FK
Joueur du Sarpsborg 08 FF
Joueur du Molde FK
Joueur du FC Bâle
Joueur du Southampton FC
Joueur du Celtic FC
Naissance en août 1994
Naissance à Al Hoceïma